Bolbrinker ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Bolbrinker (1898–1962), österreichischer Bergingenieur, Offizier und Ritterkreuzträger
 Niels Bolbrinker (* 1951), deutscher Regisseur und Dokumentarfilmer
 Walter Bolbrinker (1896–1981), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen